Download – processo di scaricamento di un file
Download – gruppo musicale canadese
Download – singolo di Lil' Kim del 2009

Altri progetti